Varese o Varèse o similar, pueden referirse a:

Geografía 
 Varese, localidad de Italia.
 Provincia de Varese (Provincia di Varese), provincia de la región italiana de Lombardía.
 Ferrera di Varese, localidad y municipio italiano de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 692 habitantes.
 Varese Ligure, localidad y municipio italiano de la provincia de La Spezia, región de Liguria, con 2.176 habitantes.
 Campo dei Fiori di Varese, macizo de los Alpes que se encuentra en la sección de los Alpes Luganesi, al norte de la ciudad de Varese.
 Sacro Monte di Varese, santuario ubicado en la ciudad de Varese.
 Playa Varese, balneario de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.

Deporte 
 Pallacanestro Varese, club de baloncesto italiano de la ciudad de Varese.
 Associazione Sportiva Varese, club de fútbol italiano.

Armada 
 Varese, crucero acorazado italiano, perteneciente a la Clase Giuseppe Garibaldi, botado en 1899 y alistado en 1901.

Personas 
 Edgar Varèse, compositor franco-estadounidense.
 Carlo Varese (1903 – 1977), pintor italiano.
 Claudio Varese (1909 – 2002), crítico literario italiano.
 Juan Antonio Varese, escribano uruguayo, y además escritor, periodista, fotógrafo, editor, e investigador sobre temas históricos así como sobre tradiciones populares y sobre la formación de la identidad nacional.